Riders of the Plains – cortometraggio del 1910 diretto da Edwin S. Porter
Riders of the Plains – film del 1924 diretto da Jacques Jaccard